Şah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II 
 Şah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim I 
 Şah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim II
 Şah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III 
 Şah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mustafa III